Dmitry Verkhovtsov (en biélorusse : ), né le  à Moguilev en Biélorussie, est un footballeur international biélorusse. Il évolue comme défenseur au Krylia Sovetov Samara.

Biographie

Club

Sélection 
Le , il est appelé pour la première fois en équipe de Biélorussie par Bernd Stange pour un match amical contre la Finlande (1-1). Le , il marque son premier but en équipe de Biélorussie lors du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2010 face à l'Andorre (victoire 1-3).

Il compte 38 sélections et 3 buts avec l'équipe de Biélorussie depuis 2008.

Palmarès

En club 
 Naftan Novopolotsk :
 vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2009.

Statistiques

Statistiques en club

Buts en sélection 
Le tableau suivant liste les résultats de tous les buts inscrits par Dmitry Verkhovtsov avec l'équipe de Biélorussie.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Joueur du Naftan Novopolotsk
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du FK Oufa
Joueur du FK Nioman Hrodna
Naissance en octobre 1986
Naissance à Moguilev
Naissance en RSS de Biélorussie